

Степаньково — присілок, Бабушкінський район, Вологодська область
 Степаньково — присілок, Митищинський міський округ, Московська область
 Степаньково — присілок, Щолковський міський округ, Московська область